Patek bezeichnet:

 Pátek, Gemeinde in Tschechien
 Patek Philippe, Schweizer Uhrenmanufaktur

Patek oder Patěk ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Patek (1900–1982), österreichischer Fußballspieler und -trainer
 Alois Patěk (* ~1945), tschechischer Badmintonspieler
 Antoine Norbert de Patek (1812–1877), polnischer Uhrmacher und Unternehmer
 Clara Patek-Hochenadl (* 1880), österreichische Schauspielerin, Tänzerin und Theaterleiterin
 Hans Patek (1857–1937), österreichischer Opernsänger (Tenor)
 Maria Patek (* 1958), österreichische Beamtin und Sektionsleiterin
 Patricia Patek (* 1968), deutsches Fotomodell
 Stanisław Patek (1866–1944), polnischer Jurist, Diplomat und Politiker
 Umar Patek (* ca. 1970), mutmaßlicher internationaler Terrorist